Темите (175-181) по-долу са покрити в глава VIII-ма: Лимфна система от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Introduction ()

lacteals or chyliferous vessels
 chyle

Lymphatic capillaries

Lymph glands (lymphoglandulæ)
 hilus
 cortical
 medullary
 Lymph node capsule
 afferent vessels and efferent vessels
 lymph path (lymph sinus)

germ centers
 afferent vessels
 efferent vessel

Hemolymph nodes or glands and hemal nodes

The thoractic duct ()

thoracic duct (ductus thoracicus)
 cisterna chyli

cisterna chyli (receptaculum chyli)
 lumbar trunks
 intestinal trunk
 left jugular and left subclavian trunks, and sometimes by the left bronchomediastinal trunk
 right lymphatic duct (ductus lymphaticus dexter)

right jugular trunk
 right subclavian trunk
 right bronchomediastinal trunk

The lymphatics of the head, face, and neck ()

The Lymph Glands of the Head
 occipital glands (lymphoglandulæ occipitales)

The Lymph Glands of the Head
 posterior auricular glands (lymphoglandulæ auriculares; mastoid glands)
 anterior auricular glands (lymphoglandulæ auriculares anteriores; superficial parotid or preauricular glands)
 parotid glands (lymphoglandulæ parotideæ)

The Lymph Glands of the Head
 facial glands
 infraorbital or maxillary
 buccinator
 supramandibular
 deep facial glands (lymphoglandulæ faciales profunda; internal maxillary glands)
 lingual glands (lymphoglandulæ linguales)
 retropharyngeal glands

 Lymphatic vessels of the scalp
 Lymphatic vessels of the auricula and external acoustic meatus

Lymphatic vessels of the face
 Lymphatic vessels of the nasal cavities

 Lymphatic vessels of the mouth
 Lymphatic vessels of the palatine tonsil

Lymphatic vessels of the mouth
 Lymphatic vessels of the tongue
 principal gland of the tongue

Lymph glands of the neck
 submaxillary glands (lymphoglandulæ submaxillares)
 middle gland of Stahr
 submental glands or suprahyoid glands
 superficial cervical glands (lymphoglandulæ cervicales superficiales)
 anterior cervical glands
 deep cervical glands (lymphoglandulæ cervicales profundæ)
 superior deep cervical glands
 inferior deep cervical glands
 paratracheal glands

Lymph glands of the neck
 deep cervical glands (lymphoglandulæ cervicales profundæ)
 jugular trunk
 Lymphatic vessels of the skin and muscles of the neck

The lymphatics of the upper extremity ()

superficial and deep
 superficial lymph glands
 supratrochlear glands
 deltoideopectoral glands
 deep lymph glands
 Axillary glands (lymphoglandulæ axillares)
 lateral group

Axillary glands (lymphoglandulæ axillares)
 anterior or pectoral group
 posterior or subscapular group
 central or intermediate group
 medial or subclavicular group
 subclavian trunk
 Lymphatic Vessels of the Upper extremity
 superficial lymphatic vessels

Lymphatic Vessels of the Upper extremity
 deep lymphatic vessels

The lymphatics of the lower extremity ()

The Lymph Glands of the Lower Extremity
 anterior tibial gland (lymphoglandula tibialis anterior)
 popliteal glands (lymphoglandulæ popliteæ)

The Lymph Glands of the Lower Extremity
 inguinal glands (lymphoglandulæ inguinales)
 subinguinal glands
 Superficial inguinal glands
 Superficial subinguinal glands (lymphoglandulæ subinguinales superficiales)
 Deep subinguinal glands (lymphoglandulæ subinguinales profundæ)

The Lymph Glands of the Lower Extremity
 inguinal glands (lymphoglandulæ inguinales)
 gland of Cloquet or Rosenmüller

 Lymphatic vessels of the Lower extremity
 superficial lymphatic vessels
 deep lymphatic vessels

The lymphatics of the abdomen and pelvis ()

Parietal glands

External iliac glands

Common iliac glands
 Epigastric glands (lymphoglandulæ epigastricæ)
 Iliac circumflex glands
 Hypogastric glands (lymphoglandulæ hypogastricæ; internal iliac gland)
 obturator gland
 Sacral glands

Lumbar glands (lymphoglandulæ lumbales)
 right lateral aortic glands
 left lateral aortic glands
 right and left lumbar trunks
 preaortic glands
 celiac, superior mesenteric, and inferior mesenteric groups
 intestinal trunk
 retroaortic glands

Lymphatic vessels of the Abdomen and Pelvis
 Lymphatic vessels of the Perineum and External genitals

Visceral glands 
 celiac glands
 Gastric glands
 Superior gastric glands (lymphoglandulæ gastricæ superiores)
 Inferior gastric glands (lymphoglandulæ gastricæ inferiores; right gastroepiploic gland)
 Hepatic glands (lymphoglandulæ hepaticæ)
 hepatic
 cystic gland
 subpyloric
 Pancreaticolienal glands (lymphoglandulæ pancreaticolienales; splenic glands)

superior mesenteric glands
 Mesenteric glands (lymphoglandulæ mesentericæ)
 Ileocolic glands
 ileal
 anterior ileocolic
 posterior ileocolic
 right colic
 Mesocolic glands (lymphoglandulæ mesocolicæ)

inferior mesenteric glands
 pararectal

Lymphatic vessels of the Abdominal and Pelvic viscera 
 Lymphatic vessels of the subdiaphragmatic portion of the digestive tube
 Lymphatic vessels of the Stomach
 Lymphatic vessels of the Duodenum
 pancreaticoduodenal glands
 Lymphatic vessels of the Jejunum and Ileum
 lacteals
 Lymphatic vessels of the Vermiform process and Cecum

Lymphatic vessels of the subdiaphragmatic portion of the digestive tube
 Lymphatic vessels of the Colon
 Lymphatic vessels of the Anus, Anal canal, and Rectum
 Lymphatic vessels of the Liver
 Lymphatic vessels of the Gall-bladder
 Lymphatic vessels of the Pancreas

 The lymphatic vessels of the spleen and suprarenal glands
 Lymphatic vessels of the Spleen
 Lymphatic vessels of the Suprarenal glands

Lymphatic vessels of the urinary organs
 Lymphatic vessels of the Kidney
 Lymphatic vessels of the Ureter
 Lymphatic vessels of the Bladder
 anterior vesical
 lateral vesical

Lymphatic vessels of the urinary organs
 Lymphatic vessels of the Prostate
 Lymphatic vessels of the Urethra

 Lymphatic vessels of the reproductive organs
 Lymphatic vessels of the Testes
 Lymphatic vessels of the Ductus deferens
 vesiculæ seminales

Lymphatic vessels of the reproductive organs
 Lymphatic vessels of the Ovary
 Lymphatic vessels of the Uterine tube
 Lymphatic vessels of the Uterus
 Lymphatic vessels of the Vagina

The lymphatic vessels of the thorax ()

parietal lymph glands
 Sternal glands (lymphoglandulæ sternales; internal mammary glands)
 Intercostal glands (lymphoglandulæ intercostales)
 Diaphragmatic glands
 anterior set
 middle set
 posterior set
 superficial lymphatic vessels of the thoracic wall
 Lymphatic vessels of the Mamma

parietal lymph glands
 deep lymphatic vessels of the thoracic wall

parietal lymph glands
 Lymphatic vessels of the diaphragm
 visceral lymph glands
 Anterior mediastinal glands (lymphoglandulæ mediastinales anteriores)
 Posterior mediastinal glands (lymphoglandulæ mediastinales posteriores)
 Tracheobronchial glands
 tracheal
 bronchial
 bronchopulmonary
 pulmonary
 right and left bronchomediastinal trunks

visceral lymph glands
 Lymphatic vessels of the thoracic viscera
 Lymphatic vessels of the Heart
 Lymphatic vessels of the Lungs

visceral lymph glands
 Lymphatic vessels of the thoracic viscera
 Lymphatic vessels of the Pleura
 Lymphatic vessels of the Thymus
 Lymphatic vessels of the Esophagus

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: VIII. Лимфна система

Анатомия на Грей